Cheshmeh Pahn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Cheshmeh Pahn-e Nanaj (ort i Iran), Hamadan, 
 Cheshmeh Pahn (ort i Iran), Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar